Drakensteyn, een kasteel in Nederland
 Drakenstein (gemeente), een gemeente in Zuid-Afrika